Tossavainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1886-1962), homme politique finlandais
 (1887-1978), homme politique finlandais
 (né en 1948), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois